Lalitpur puede referirse a:

 Lalitpur, también conocida como Patan, ciudad de Nepal.
 Lalitpur, ciudad de la India.